Reuß zu Obergreiz ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich VI. Reuß zu Obergreiz (1649–1697), regierender Graf von Reuß-Obergreiz und kursächsischer Generalfeldmarschall, siehe Heinrich VI. (Reuß-Obergreiz)
 Henriette Amalie Reuß zu Obergreiz, geb. Henriette Amalie von Friesen (1668–1732), Gräfin von Reuß-Obergreiz

Siehe auch:
 Reuß zu Greiz